Alharting ist der Name folgender Orte:

 Alharting (Gemeinde Burgkirchen), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Alharting (Leonding), Ortsteil der Stadt Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Allhaming